Pinjin alakban Li Qi:

 Li Csi (334–338) kínai uralkodó a 16 királyság korának Cseng Birodalmában
 Li Csi (690–751) kínai költő a Tang-dinasztia korában
 Li Csi (1983) kínai softballjátékosnő, olimpikon

Pinjin alakban Li Ji:

 Li Csi (1896–1979) kínai régész, a modern kínai archeológia megalapozója
 Li Csi (1979) kínai hosszútávfutónő, olimpikon
 Li Csi (1986) olimpiai ezüstérmes kínai úszónő